Пећки управни округ
 Пећки округ (УНМИК)